Kluge är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Kluge (född 1932), tysk filmregissör, författare och Tv-producent
 Anja Kluge (född 1964), östtysk roddare
 Arnd Kluge (född 1961), tysk historiker
 Bernd Kluge (född 1949), tysk numismatiker 
 Christian Gottlieb Kluge den äldre (1699–1759), tysk evangelisk teolog
 Christian Gottlieb Kluge den yngre (1742–1824), tysk evangelisk teolog
 Friedrich Kluge (1856–1926), tysk språkforskare
 Günther von Kluge (1882–1944), tysk generalfältmarskalk
 Hermann Kluge (1832–1914), tysk litteraturvetare
 Roger Kluge (född 1986), tysk tävlingscyklist

Tyska efternamn